Il toponimo San Buenaventura può riferirsi a diverse località:
San Buenaventura – comune della Bolivia nel dipartimento di La Paz
San Buenaventura, comune di El Salvador nel Dipartimento di Usulután
San Buenaventura, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Francisco Morazán
San Buenaventura, comune del Messico nello stato di Coahuila
San Buenaventura – città del Perù, capitale dell'omonimo distretto
San Buenaventura, città degli Stati Uniti situata in California, meglio nota come Ventura